Бикчента́ев — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Бикчентаев, Анвер Гадеевич (1913—1989) — башкирский советский писатель, сценарист.
 Бикчентаев, Дмитрий Андреевич (род. 1959) — российский композитор, автор-исполнитель.
 Бикчентаев, Радик Хамитович (род. 1972) – казахский конькобежец, участник трёх Олимпиад, МСМК.